Берлин 1890 — турнир, состоявшийся в столице Германии в июле 1890 года.

В турнире участвовали сильнейшие молодые мастера Германии, а также постоянно живший в Берлине английский мастер Г. Каро. Победу в турнире разделили братья Ласкеры (для Бертольда этот успех был одним из главных в шахматной карьере). Будущий чемпион мира Эм. Ласкер в 1-м туре проиграл в разгромном стиле партию Г. Каро, однако смог набрать в оставшихся партиях 5½ из 6 и догнать старшего брата. Дополнительная партия между братьями закончилась вничью.

Турнирная таблица

Литература 
 Эмануил Ласкер. Все партии: В 2-х т. Т. 1: 1889 – 1903. – М.: Russian Chess House, 2009. — С. 50—55. — ISBN 978-5-94693-078-9.
 Линдер И. М., Линдер В. И. Ласкер. Философ на троне. — М.: РИПОЛ-классик, 2005. — С. 283. — ISBN 5-7905-3517-8.

Спортивные соревнования в Берлине
Шахматные турниры в Германии
1890 год в шахматах
1890 год в Германии